F48 peut faire référence à :
 Autres troubles névrotiques, d'après la classification internationale des maladies ;
 BMW X1 (F48), deuxième version de la BMW X1.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres